Christian Michael Rottbøll kan henvise til flere personer:

 Christian Michael Rottbøll (biskop) (1729-1780) – præst ved Trinitatis Kirke, Århus Domkirke og senere biskop i Viborg
 Christian Michael Rottbøll (jurist) (1791-1884) – højesteretsjustitiarius
 Christian Michael Rottbøll (1805-1894) – godsejer (Børglum Kloster)
 Christian Michael Rottbøll (minister) (1854-1928) – minister og godsejer (Børglum Kloster)
 Christian Michael Rottbøll (modstandsmand) (1917-1942) – modstandsmand under Danmarks besættelse